Laasdorf steht für:

 Laasdorf, Gemeinde im Kreis Saale-Holzland, Thüringen
 Laasdorf (Altdöbern), devastierter Ort im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Laasdorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft in der Gemeinde St. Veit an der Glan, Kärnten